Melissanidis ist der Familienname folgender Personen:
 Ioannis Melissanidis (* 1977), griechischer Kunstturner und Olympiateilnehmer
 Dimitris Melissanidis (* 1951), griechischer Unternehmer